NGC 7128 (другое обозначение — OCL 218) — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7128
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления